Реч ваљак може означавати више појмова:

 Ваљак (геометрија), геометријска фигура
 Ваљак (машина), грађевинска машина за путеве.
 Ваљак (склоп), део машине.
 Ваљак (алат), алат за кречење.
 Ваљак (пољопривредно оруђе)

Види још 
 Цилиндар